Cassine : une commune de la province d'Alexandrie dans le Piémont en Italie ;
Cassine L., 1753 : un genre de plantes de la famille des Celastraceae.

Voir aussi 
La Cassine : une localité de Vendresse et une ancienne commune française, située dans le département des Ardennes en région Grand Est.